Lekkoatletyka na Igrzyskach Bałtyckich 1993 – zawody lekkoatletyczne na igrzyskach bałtyckich odbyły się na początku lipca 1993 w Tallinnie.

Rezultaty

Bibliografia 
 

1993 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka 1993
Lekkoatletyka w Estonii
Estonia w XX wieku
1993 w Europie
Sport w Tallinnie